Синюха — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 1 км по левому берегу реки Сейка. Длина реки составляет 4 км, площадь водосборного бассейна — 10 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бия, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Саракокши
Реки Чойского района